Chicago Typewriter, dél-koreai televíziós sorozat
 Chicago typewriter, a Thompson-géppisztoly beceneve